P320 peut faire référence à :
 Ligier JS P320, une voiture de course du constructeur français Ligier Automotive ; 
 SIG Sauer P320, un pistolet semi-automatique américain.